Рожанський:
 Рожанський Гнат (1844—1883) — греко-католицький священик, галицький громадський діяч у Калущині.
 Рожанський Дмитро (1882—1936) — фізик родом з Києва, член-кореспондент AH CPCP (з 1933).
 Рожанський Любомир (1872—1925) — громадський діяч і економіст.
 Рожанський Микола Аполлінарійович (1884—1957) — радянський фізіолог, академік АМН СРСР (1945), заслужений діяч науки РРФСР (1947).
 Рожанський Павло Павлович (1906—1980) — Заслужений працівник промисловості Української РСР